Экспликация:

 Экспликация (звук) — график-схема, в которой отражено изменение силы звучания от времени.
 Экспликация помещений — пояснение к архитектурному проекту, эскизу помещения.
 Экспликация (философия) — процесс, в результате которого открывается содержание некоторого единства, а его части начинают самостоятельное существование и могут отличаться одна от другой. В данном значении термин широко используется в идеалистической философии.
 Экспликация (выставка) — документ, знакомящий зрителей при входе на выставку с концепцией выставки или информирующий о художнике.